Древните е американски свръхестествен хорър-фентъзи сериал, разработен от Джули Плек. Сериалът стартира на 3 октомври 2013 по американския канал The CW.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Сезони и епизоди

Списък с епизоди

Сезон 1 (2013-2014) 
Сериалът стартира на 3 октомври 2013 по американския канал The CW, а финалът на сезона е на 13 май 2014.

Сезон 2 (2014-2015) 
На 13 февруари 2014 американският канал The CW обявява, че сериалът е подновен за втори сезон. Премиерата е на 6 октомври 2014, а финалът на сезона е на 11 май 2015.

Сезон 3 (2015-2016) 
Американският канал The CW обявява, че сериалът е подновен за трети сезон. Премиерата е на 8 октомври 2015, а финалът на 20 май 2016.

Сезон 4 (2017) 
Американският канал The CW обявява, че сериалът е подновен за четвърти сезон. Премиерата е на 17 март 2017, а финалът е на 23 юни 2017.

Сезон 5 (2018) 
Американският канал The CW обявява, че сериалът е подновен за пети сезон. Премиерата е на 18 април 2018.

Американски сериали